Esta é uma lista dos municípios da província espanhola de Lérida na comunidade autónoma da Catalunha.

Lerida
 Lista